Брутовце () — село и одноимённая община в районе Левоча Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1319 года.

География 
Село расположено в юго-западной части края, в пределах восточной части горного массива Левочске-Врхи, при автодороге . Абсолютная высота — 840 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 13,68 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Брутовце составляла 199 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Национальный состав населения (по данным переписи населения 2011 года):

Примечания 

Населённые пункты Словакии